Ло́пес (; ) — испанская фамилия.

Фамилия

А 
 Лопес, Адальберто (1923—1996) — мексиканский футболист, нападающий.
 
 Лопес, Алекс (род. 1987) — ирландский шахматист.
 Лопес, Александер (род. 1992) — гондурасский футболист.
 Лопес, Алехандро (род. 1988) — испанский футболист.
 Лопес, Алехо (род. 1995) — мексиканский бейсболист.
 Лопес, Алина (род. 1995) — американская порноактриса.
 Лопес, Альфонсо (род. 1953) — панамский боксёр-профессионал.
 Лопес, Андерсон (род. 1999) — нидерландский футболист.
 Лопес, Анри (род. 1937) — конголезский писатель и политик.
 
 Лопес, Анхель (род. 1981) — испанский футболист.
 Лопес, Анхель (род. 1955) — испанский астроном.
 Лопес, Игинио Атилио (1926—2016) — парагвайский футболист.

Б 
 Лопес, Бальдомеро (1925—1950) — лейтенант Корпуса морской пехоты США.
 Лопес, Борха (род. 1994) — испанский футболист.
 Лопес, Брук (род. 1988) — американский баскетболист.

В 
 Лопес, Вагнер (род. 1969) — японский футболист.
 Лопес, Валериано (1926—1995) — перуанский футболист.
 Лопес, Вентура (1866—?) — испанский писатель.
 Лопес, Вильмер (род. 1971) — коста-риканский футболист, тренер.
 Лопес Портанья, Висенте (1772—1850) — испанский художник-портретист.

Г 
 Лопес, Гвадалупе (род. 1987) — колумбийская регбистка.
 Лопес, Густаво (род. 1973) — аргентинский футболист.

Д 
 Лопес, Давид (род. 1982) — испанский футболист.
 Лопес, Давид (род. 1981) — испанский велогонщик.
 Лопес, Давид Жуниор (род. 1982) — бразильский футболист.
 Лопес, Дайана (род. 1984) — американская тхэквондистка.
 Лопес, Даниэль Гваделупе (род. 2000) — мексиканский футболист.
 Лопес, Данте (род. 1983) — парагвайский футболист.
 Лопес, Дженнифер (род. 1969) — американская актриса и певица.
 Лопес, Джереми (род. 1989) — гибралтарский футболист.
 Лопес, Джим (1912—1979) — аргентинский футбольный тренер.
 Лопес, Джордж (род. 1961) — американский актёр.
 
 Лопес, Дирсеу (род. 1946) — бразильский футболист.
 Лопес, Дуглас (род. 1998) — костариканский футболист.
 Лопес, Дэнни (род. 1952) — американский боксёр.

Е 
 Лопес, Екатерина Евгеньевна (урождённая Иванова; род. 1987) — российская теннисистка.

Ж 
  (род. 1971) — люксембургско-испанский бизнесмен, спортивный функционер.
 Лопес, Жерард (или Лопес, Херард; род. 1979) — испанский футболист, тренер.

З 
 Лопес, Зека (1910—1996) — бразильский футболист.

И 
 Лопес, Иван (род. 1975) — колумбийский футболист.
 Лопес, Исраэль (род. 1974) — мексиканский футболист.
 Лопес, Иларио (1907—1987) — мексиканский футболист.
 Лопес, Иньиго (упоминается в 1040—1076) — первый сеньор Бискайи.

К 
 Лопес, Камиль (род. 1989) — французский регбист.
 
 Лопес, Клаудио (род. 1974) — аргентинский футболист.
 Лопес, Кристиан (род. 1953) — французский футболист.

Л 
 Лопес, Лаура (род. 1988) — испанская спортсменка-синхронистка.
 Лопес, Лейла (род. 1986) — ангольская модель.
 Лопес, Леобардо (род. 1983) — мексиканский футболист.
 Лопес, Леопольдо (род. 1971) — венесуэльский политический деятель и экономист.
 Лопес, Ливан (род. 1982) — кубинский борец вольного стиля.
 Лопес, Лиза (1971—2002) — американская певица, автор песен, танцовщица, рэперша, актриса.
 Лопес, Линда (род. 1971) — американская журналистка и телеведущая.
 Лопес, Лисандро (род. 1983) — аргентинский футболист.
 Лопес, Лисандро Эсекьель (род. 1989) — аргентинский футболист.
 Лопес, Лора (в девичестве Па́ркер-Боулз; род. 1978) — английская актриса.
 
 Лопес Гомес, Рауль (род. 1993) — мексиканский футболист.

М 
 Лопес, Майки (род. 1993) — американский футболист.
 Лопес, Майкл (род. 1997) — аргентинский футболист.
 Лопес, Майтане (род. 1995) — испанская футболистка.
 Лопес, Максим (род. 1997) — французский футболист.
 Лопес, Маноло (1943—1962) — кубинский повстанец.
 Лопес, Максимилиан Гастон (род. 1984) — аргентинский футболист.
 Лопес, Марио (род. 1973) — американский телеведущий, продюсер и актёр.
 Лопес, Мария (род. 1990) — испанская хоккеистка на траве.
 
 
 Лопес, Маркус (род. 1992) — гуамский футболист.
 Лопес, Марта (род. 1990) — испанская гандболистка.
 Лопес, Матильде Элена (1919—2010) — сальвадорская поэтесса, эссеистка и драматург.

Н 
 Лопес, Нельсон (род. 1941) — аргентинский футболист.
 Лопес, Николас Федерико (род. 1993) — уругвайский футболист.
 Лопес, Николя (род. 1980) — французский фехтовальщик.

О 
 Лопес, Оскар (род. 1954) — чилийско-канадский гитарист.

П 
 Лопес, Пабло (род. 1996) — венесуэльский бейсболист.
 Лопес, Пабло (род. 1998) — мексиканский футболист.
 Лопес, Пау (род. 1994) — испанский футболист.
 Лопес, Пачи (род. 1959) — леендакари Страны Басков.
 Лопес, Пура (род. 1962) — испанский дизайнер женской обуви.

Р 
 Лопес, Рамон Иванович (Рамон Меркадер, 1913—1978) — псевдоним агента советской разведки, убийца Л. Д. Троцкого.
 Лопес, Рауль (род. 1980) — испанский баскетболист.
 Лопес, Рафаэль (более известный как Рафа; род. 1985) — испанский футболист.
 
 Лопес, Роберт (род. 1975) — американский автор песен и мюзиклов.
 Лопес, Роберто (род. 1992) — ирландский и кабо-вердианский футболист.
 Лопес, Робин (род. 1988) — американский баскетболист.
 Лопес, Росвита (род. 1969) — арубская синхронистка.

С 
 Лопес, Сантос (? — 1965) — никарагуанский революционер, член армии Сандино, один из основателей СФНО.
 Лопес, Сержи (род. 1965) — каталонский актёр.
 Лопес, Сесар (род. 1973) — колумбийский музыкант, активист.
 Лопес, Скай (род. 1975) — псевдоним американской порноактрисы Корри Флорис.
 Лопес, Стивен (род. 1978) — американский тхэквондист.
 Лопес, Сульма

Т 
 Лопес, Теофимо (род. 1997) — американский и гондурасский боксёр.
 Лопес, Трини (1937—2020) — американский певец, гитарист, актёр.

У 
 Лопес, Унаи (род. 1995) — испанский футболист.

Ф 
 Лопес, Фабио (род. 1972) — итальянский футбольный тренер.
 Лопес, Фелипе (род. 1974) — доминиканский баскетболист.
 Лопес, Фелипе Молас (1901—1954) — президент Парагвая.
 Лопес, Фелисиано (род. 1981) — испанский теннисист.
 Лопес, Фернандо (1904—1993) — государственный и политический деятель Филиппин.
 Лопес, Франко Алексис (род. 1998) — аргентинский футболист.
 Лопес, Франсеск (род. 1972) — андоррский футболист.
 Лопес, Франсиско Солано (1827—1870) — парагвайский государственный деятель.

Х 
 Лопес, Хави (род. 1986) — испанский футболист.
 Лопес, Хавьер Эдуардо (род. 1994) — мексиканский футболист.
 Лопес, Херард (род. 1979) — испанский футболист, тренер.
 Лопес, Хорди (род. 1981) — испанский футболист.
 Лопес, Хорхе (род. 1978) — испанский футболист.
 Лопес, Хорхе (род. 1993) — пуэрто-риканский бейсболист.
 Лопес, Хорхе Хулио (1929—2006) — аргентинский рабочий-кирпичеукладчик, дважды ставший жертвой «грязной войны» в Аргентине.

Э 
 Лопес, Эдгар Иван (род. 1999) — мексиканский футболист.
 Лопес, Эктор (1967—2011) — мексиканский боксёр.
 Лопес, Эмануэль (род. 1990) — мексиканский боксёр.
 Лопес, Эмилио (род. 1923) — мексиканский баскетболист.
 Лопес, Эрмохенес (1830—1898) — венесуэльский военный и политический деятель.
 Лопес, Эрнан Родриго (род. 1978) — уругвайский футболист.
 Лопес, Эстанислао (1786—1838) — аргентинский военный, политический и государственный деятель.
 Лопес Гонсалес, Эустасио (род. 1953) — испанский предприниматель.

Составная фамилия 
 Лопес Агилар, Хуан Фернандо (род. 1961) — испанский политик, член ИСРП.
 Лопес-Алегриа, Майкл Эладио (род. 1958) — американский астронавт-исследователь НАСА.
 
 Лопес Альфаро, Франсиско (род. 1962) — испанский футболист и футбольный тренер.
 Лопес Аранго, Эмилио (1894—1929) — аргентинский анархо-синдикалист испанского происхождения.
 Лопес Арельяно, Освальдо (1921—2010) — гондурасский политический деятель, президент Гондураса (1963—1971, 1972—1975).
 Лопес Арсе, Альберто (1907—?) — кубинский шахматист.
 Лопес Белтраме, Весли (род. 1987) — бразильский футболист.
 Лопес Бучардо, Карлос (1881—1948) — аргентинский композитор и музыкальный педагог.
 Лопес-Вега, Мартин (род. 1975) — испанский поэт и прозаик.
 Лопес Веларде, Рамон (1888—1921) — мексиканский поэт.
 Лопес-и-Викунья, Викентия Мария (1847—1890) — испанская монахиня, католическая святая.
 Лопес-Вито, Мария Луиза (род. 1939) — филиппинская пианистка.
 
 Лопес-Гарсиа, Альваро (род. 1941) — испанский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Лопес Гарсиа-Рианьо, Максимо (1930—2012) — испанский шахматист.
 Лопес Герреро, Антонио (род. 1981) — испанский футболист.
 Лопес Гутьеррес, Рафаэль (1855—1924) — президент Гондураса (1920—1924).
 Лопес Дэвидсон, Густаво (род. 1961) — сальвадорский предприниматель и политик.
 Лопес Кабальеро, Хорхе (род. 1981) — колумбийский футболист.
 Лопес Кабрера, Рикардо (1864—1950) — испанский художник.
 Лопес Кобос, Хесус (1940—2018) — испанский дирижёр.
 Лопес Марин, Хорхе (род. 1949) — кубинский композитор дирижёр и педагог.
 Лопес Мартинес, Жозеп Мануэль (род. 1980) — испанский шахматист.
 Лопес Матеос, Адольфо (1910—1966) — президент Мексики.
 Лопес Мендоса, Иван (род. 1993) — испанский футболист.
 Лопес Микельсен, Альфонсо (1913—2007) — президент Колумбии в 1974—78 годах.
 Лопес Монтанья, Иньиго (род. 1982) — испанский футболист.
 
 Лопес Обрадор, Андрес Мануэль (род. 1953) — мексиканский политик.
 Лопес Очоа, Мануэль (1933—2011) — мексиканский актёр.
 Лопес Перес, Ригоберто (1929—1956) — никарагуанский поэт, национальный герой Никарагуа.
 Лопес Перес, Хуан Педро (род. 1997) — испанский велогонщик.
 Лопес-Пинто, Хосе (1876—1942) — испанский военачальник, участник Гражданской войны.
 Лопес Портильо, Хосе (1920—2004) — президент Мексики в 1976—1982 годах.
 Лопес Пумарехо, Альфонсо (1886—1959) — президент Колумбии в 1934-38 и 1942-45 годах.
 Лопес Рега, Хосе (1916—1989) — аргентинский политический деятель.
 Лопес-Рей, Хосе (1905—1991) — испанский искусствовед, ведущий специалист по творчеству Гойи и Веласкеса.
 
 Лопес Таррес, Марк (род. 1982) — испанский теннисист.
 Лопес Трухильо, Альфонсо (1935—2008) — колумбийский кардинал.
 Лопес Фернандес, Луис (род. 1993) — гондурасский футболист.
 Лопес Фернандес, Энрике (род. 1994) — испанский футболист.
 Лопес Феррейра, Алисон (род. 1993) — бразильский футболист.
 Лопес Фонтана, Хуан (1908—1983) — уругвайский футбольный тренер.
 Лопес-Шлип, Присцила (род. 1982) — канадская легкоатлетка.

 Лопес де Айала, Пилар (род. 1978) — испанская актриса.
 Лопес де Аяла, Аделардо (1828—1979) — испанский поэт и государственный деятель.
 Лопес де Вильялобос, Руи (1500—1544) — испанский дворянин, исследователь Филиппинских островов.
 Лопес де Гомара, Франсиско (1511—1566) — испанский священник, гуманист, историограф Конкисты.
 Лопес де Когольюдо, Диего (1613—1665) — испанский историк Мексики и Юкатана, миссионер, монах ордена францисканцев.
 Лопес де Легаспи, Мигель (1502—1572) — испанский конкистадор с титулом аделантадо.
 Лопес де Мендоса, Иньиго (1398—1458) — кастильский поэт и государственный деятель.
 Лопес де Ривас, Мария (1560—1640) — блаженная Римско-католической церкви, монахиня Ордена Босых Кармелиток, мистик, носительница стигматов.
 Лопес де Романья, Эдуардо (1847—1912) — перуанский политик, президент Перу с 1899 по 1903 год.
 Лопес де Санта-Анна, Антонио (1794—1876) — мексиканский военный, государственный и политический деятель.
 Лопес де Сегура, Руй (1540—1580) — испанский шахматист.
 Лопес де Суньига, Диего (1510—1564) — испанский колониальный чиновник, конкистадор.
 Лопес дос Сантос, Антонио (род. 1941) — бразильский футбольный тренер.
 Лопес и Планес, Висенте (1785—1856) — аргентинский писатель и политик.

Вторая фамилия 
 Абанадес Лопес, Кларо (1879—1973) — испанский журналист и издатель.
 Алонсо Лопес, Педро (род. 1948) — колумбийский серийный убийца.
 Аррибас Лопес, Анхель (род. 1993) — испанский шахматист.
 Бельон Лопес, Хуан Мануэль (род. 1950) — испанский шахматист.
 Бланко Лопес, Хосе (род. 1962) — испанский политик-социалист.
 Васконселос Лопес, Брено (род. 1996) — бразильский футболист.
 Гарсия-Лопес, Гильермо (род. 1983) — испанский теннисист.
 Эмилио Гинеа Лопес (1907—1985) — испанский учёный-ботаник.
 
 Кабрера Лопес, Рохелио (род. 1951) — мексиканский прелат и епископ.
 Паэс Лопес, Алешандре (род. 1974) — бразильский футболист.
 
 Понсе Лопес, Сальвадор (1911—1993) — филиппинский политик, министр иностранных дел Филиппин.
 Родригес-Лопес, Омар Альфредо (род. 1975) — американский музыкант-мультиинструменталист, композитор, автор песен, продюсер, режиссёр, актёр, сценарист и бизнесмен.
 Родригес Лопес, Эрнандо (род. 1988) — бразильский футболист.
 Ромеро Лопес, Кармен (род. 1946) — испанский политик.
 Ромеро Лопес, Хосе Мария (1815—1880) — испанский живописец.
 Руис Лопес, Иполито (1754—1816) — испанский фармацевт, ботаник.
 Саласар Лопес, Хосе (1910—1991) — мексиканский кардинал.
 Сальгадо Лопес, Иван (род. 1991) — испанский шахматист.
 Силва Лопес, Робсон да (род. 1975) — бразильский футболист.
 Фернандес Лопес, Айтор (род. 1986) — испанский футболист.
 Швальб Лопес-Альдана, Фернандо (1916—2002) — перуанский политик, председатель Совета министров Перу.

Прочие 
 Маркос Рожерио Рикси Лопес (род. 1986) — бразильский футболист.
 Марсело Гонсалвес Коста Лопес (род. 1966) — бразильский футболист.
 Матеус Энрике до Кармо Лопес (род. 1985) — бразильский футболист.
 Рамон Лопес де Фрейтас (род. 1989) — бразильский футболист.
 Фабио Дейвисон Лопес Масиэл (род. 1980) — бразильский футболист.

Географические объекты 
 Висенте-Лопес — город, расположенный в одноимённом округе, в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина).
 Дворец Лопес — является официальной резиденцией правительства и президента Парагвая.
 Лопес — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа
 Лопес — полуостров (мыс) длиной 55 км на западном побережье Центральной Африки в Габоне.
 Пуэрто-Адольфо-Лопес-Матеос — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Южная Нижняя Калифорния.
 Субтеньенте-Лопес — пограничный город в Мексике, штат Кинтана-Роо, муниципалитет Отон-Бланко.
 Тепанко-де-Лопес — муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла.
 Хенераль-Лопес — административное подразделение провинции Санта-Фе, Аргентина.

См. также 
 
 Стадион имени Эстанислао Лопеса — стадион в Санта-Фе, Аргентина.